Туловице () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Опольский повят (силезский), Опольское воеводство. Население — 5509 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Гощовице
 Лигота-Туловицка
 Скарбишовице
 Шидлув
 Туловице
 Туловице-Мале

Соседние гмины 
 Гмина Домброва
 Гмина Компрахцице
 Гмина Корфантув
 Гмина Ламбиновице
 Гмина Немодлин
 Гмина Прушкув

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Опольского воеводства
Опольский повет Опольского воеводства